Bentonville (Arkansas)
Bentonville (Indiana)
Bentonville (North Carolina), voormalige plaats waar de Slag bij Bentonville werd uitgevochten
Bentonville (Texas)